Сардинас има више значења:

 Сардинас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сардинас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику